Prinzessin Maria Antonia von Bourbon-Sizilien (Taufname: Maria Antonietta Teresa Amelia Giovanna Battista Francesca Gaetana Maria Anna Lucia) (* 14. Dezember 1784 in Caserta; † 21. Mai 1806 in Aranjuez) war eine geborene Prinzessin von Bourbon-Sizilien und durch ihre Heirat, als erste Ehefrau König Ferdinands VII. von Spanien, Fürstin von Asturien und Infantin von Spanien.

Leben 
Prinzessin Maria Antonia wurde 1784 als Tochter von König Ferdinand IV. von Neapel und Sizilien und Erzherzogin Maria Karolina von Österreich im Palast von Caserta geboren. Der Name der Prinzessin wurde zu Ehren der jüngeren Schwester der Mutter, der Königin Marie-Antoinette, gewählt.

Am 6. Oktober 1802 wurde Maria Antonia in Barcelona mit dem Sohn König Karls IV. von Spanien und dessen Gemahlin Maria Luise von Bourbon-Parma, Ferdinand, Fürst von Asturien, dem späteren König Ferdinand VII. von Spanien vermählt.

Die Ehe mit ihrem Cousin – die Väter der Brautleute waren Brüder – entsprach einer in Kreisen des Hochadels häufigen Praxis von Verwandtenheiraten. So war es auch im dynastischen Interesse, dass am gleichen Tag Maria Antonias ältester Bruder Franz von Sizilien mit Ferdinands Schwester Maria Isabella von Spanien verheiratet wurde.

Die Prinzessin starb im Alter von 21 Jahren am 21. Mai 1806 im Königlichen Palast von Aranjuez an Tuberkulose und hinterließ infolge zweier unglücklich verlaufener Schwangerschaften keine Kinder. Es sollten noch 24 Jahre vergehen, bis dem König kurz vor seinem eigenen Tode mit Isabella ein lebensfähiges Kind geboren wurde.

Infantin Maria Antonia wurde später in der königlichen Grablege im Kloster El Escorial im Pantheon der Infanten beigesetzt. Ihre Grabinschrift lautet: Wen Gott geliebt hat, den hat er schnell vom Leben befreit.

Weblinks

Vorfahren

Einzelnachweise 

Prinz (Neapel-Sizilien)
Familienmitglied des Hauses Bourbon-Sizilien
⚭Maria Antonia #NeapelSizilien #17841806
Geboren 1784
Gestorben 1806
Frau